Шпанов — русская фамилия; имеет женскую форму Шпанова.

 Известные носители 
 Шпанов, Николай Николаевич (1896—1961) — советский писатель, автор политических и приключенческих романов, учебника для лётных училищ, монографии об авиационных моторах, сценарист.
 Шпанов, Онуфрий Степанович (Шпаков) — первый секретарь Алма-Атинского обкома 1954—1955
 Шпанова, Светлана Петровна (более известна под фамилией Талалаева''; 1927—2013) — советская и российская театральная актриса, первая и единственная народная артистка России на Алтае.

Топоним 
 Шпанов — село, центр Шпановского сельского совета Ровненского района Ровненской области Украины.